Q21 ou Q-21 est un sigle qui peut faire référence à :
 ARA Austral (Q-21), un navire océanographique de la Marine argentine ;
 Malformations congénitales des cloisons cardiaques, d’après la classification internationale des maladies.

Voir aussi
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres